Янчо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Янчо, Денис (род. 1997) — словацкий футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Янчо, Миклош (1921—2014) — венгерский кинорежиссёр и сценарист.
 Янчо, Пал (1761—1845) — венгерский актёр.